Михаил Яковлевич Блинкин (род. 23 июля 1947, Москва) — российский эксперт в области организации транспортной среды и урбанистики, ординарный профессор НИУ «Высшая школа экономики», научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ, научный руководитель факультета городского и регионального развития того же университета.

Биография 
Михаил Блинкин родился 23 июля 1947 года в Москве. В 1970 году окончил механико-математический факультет МГУ по специальности «Математика».

До 1990-го года работал в государственных НИИ — сначала в дорожном, а затем в транспортном. Старший научный сотрудник по специальности «Автомобильные дороги и автомобильный транспорт». В 1991 году учредил «Независимую транспортную лабораторию» (ТРАНСЛАБ), преобразованную позже в Некоммерческое партнерство «НИИ ТДХ».

Кандидат технических наук по специальности «Техническая кибернетика и теория информации», тема диссертации — «Макроскопические модели транспортного потока в системах управления движением на автомобильных магистралях» (1978). В молодости направления научной деятельности Блинкина — топологическая алгебра и алгебраическая топология.

Финансовый аналитик, в 1992 году получил сертификат Лондонской школы политических и экономических наук.

С 1992 года работал в «Независимой транспортной лаборатории», преобразованной в 2003 году в Научно-исследовательский институт транспорта и дорожного хозяйства. Занимался научными разработками в области транспортной политики, экономических и институциональных проблем дорожного хозяйства, городского транспортного планирования, безопасности дорожного движения. Практические разработки Блинкина — методические материалы и проекты нормативных правовых актов, использованные в многочисленных официальных документах Минтранса России и Росавтодора, а также профильных комитетов Госдумы РФ.

За время научной карьеры опубликовал более ста работ и методических разработок. Автор многочисленных статей и интервью по проблемам транспорта, транспортной ситуации в мегаполисах, развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Один из самых публикуемых и цитируемых российских экспертов-транспортников. Участник множества телепередач, приглашённый эксперт в информационных и аналитических программах телевидения.

В 2011 году приглашён в НИУ ВШЭ на должность директора вновь организованного Института экономики транспорта и транспортной политики. Профессор, старший научный сотрудник.

Общественная деятельность 
Председатель Общественного совета Министерства транспорта Российской Федерации в 2013—2022 годах, член Общественной палаты города Москвы в 2013—2022 годах, член Общественной палаты Российской Федерации в 2011—2013 годах, член Евро-Азиатского исполкома Международного союза общественного транспорта в 2011—2022 годах.

Награды 

В апреле 2012 года награждён орденом Почёта за «большой вклад в разработку социально-экономической стратегии России на период до 2020 года».

Семья и увлечения 
Женат первым браком с 1973 года. Имеет двух дочерей, трёх внуков и двух внучек. Увлекается вождением автомобиля по хорошим дорогам, написанием художественных и публицистических материалов.

Примечания

Ссылки 
 Блог Михаила Блинкина на «Эхе Москвы»
 Михаил Блинкин в Фейсбуке
 Блог сотрудников Института экономики транспорта и транспортной политики (ИЭТиТП)
 Институт экономики транспорта и транспортной политики
 Архив сайта НИИ транспорта и дорожного хозяйства

Выпускники механико-математического факультета МГУ
Члены Общественной палаты России (2012—2014)
Члены Общественной палаты Москвы
Персоналии:Транспорт
Научные сотрудники ВШЭ